To Kill a Mockingbird est le titre original d'un livre de Harper Lee sorti en 1960 ainsi que celui de son adaptation cinématographique sortie en 1962. En français, le livre et le film ont des titres différents :

 Le livre s'intitule Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Alouette, je te plumerai ou Quand meurt le rossignol selon l'édition ;
 Le film Du silence et des ombres.